Москви́ч-403 — советский автомобиль малого класса, выпускавшийся на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) с декабря 1962 по июль 1965 года. Являлся переходной моделью между находившимся на конвейере до 1963 года «Москвичом-407» и автомобилем «Москвич-408», пошедшим в серию в 1964.

Описание модели 
В начале 1960-х годов завод МЗМА готовился к переходу на принципиально новую по сравнению с выпускавшимися на тот момент «Москвичами» семейства 402—407 (кузов 425) модель — будущий «Москвич-408». Однако подготовка его производства затягивалась, причём большинство агрегатов нового автомобиля уже было готово к освоению, а запаздывали лишь производственные линии для штамповки и сварки кузовных панелей, как наиболее дорогостоящая и трудоёмкая в изготовлении составляющая производственного оборудования. В таких условиях было принято решение наладить выпуск «переходной» модели — в старом «425-м» кузове, но с полностью новым подрамником, на котором устанавливались силовой агрегат, передняя подвеска и рулевое управление от будущей модели «408».

Кузов автомобиля «Москвич-403» практически полностью повторял поздний М-407 за исключением щита передка и подмоторной рамы (подрамника), которая была позаимствована у перспективной модели М-408 вместе с передней подвеской и рулевым управлением. Внешние отличия основной массы выпущенных машин сводились к иной конфигурации задних фонарей, которые стали трёхсоставными взамен двухсоставных, и — в салоне — другой рулевой колонке, с расположенным слева (а не сверху, как у М-407) переключателем указателей поворота, изменённым механизмом переключения передач (вал переключения передач был выполнен концентричным рулевому валу, вместо расположенного сбоку от него соосно у М-407, что позволило значительно уменьшить уровень вибраций рычага) и новым рулём, с V-образной ступицей и кольцом звукового сигнала. Кроме того, в оборудовании кузова появился омыватель ветрового стекла, но при этом привод стеклоочистителей оставался механическим, от шестерни на распределительном валу двигателя.

Только сравнительно небольшое количество автомобилей модификации М-403Э (так называемой «экспортной», но на самом деле на экспорт часто предлагались оба варианта оформления — как разные варианты комплектации) имело изменённое оформление — широкую решётку радиатора с прямоугольными обводами, изменённый («двухэтажный») молдинг боковины с лаковой вставкой, окрашенные под цвет кузова задние фонари, наружные зеркала заднего вида. Интересно отметить, что автомобильными критиками за рубежом обилие хромированного декора экспортной модификации было, вопреки ожиданиям создателей автомобиля, встречено негативно — в начале шестидесятых годов мода на обильную хромировку и многоцветные окраски уже проходила, в тренде были простые и чистые формы, как у готовящегося к выпуску «Москвича-408», дизайн которого за рубежом получил, напротив, вполне положительные отзывы.

Двигатель изначально устанавливался модели М-407д, до мая 1964 года он полностью соответствовал «Москвичу-407» за исключением фильтра грубой очистки масла, который имел вертикальное расположение. С мая 1964 года устанавливался двигатель М-407Д1, представлявший собой переходную модель к мотору М-408. У него был увеличен диаметр коренных шеек коленчатого вала (57 мм против 51 мм), установлены упорные полукольца, появился задний сальник коленвала (ранее его заменял буртик с маслосгонной резьбой).

Передняя подвеска получила по два шаровых шарнира с каждой стороны (у М-402 и М-407 подвеска имела с каждой стороны один шаровой шарнир и один цилиндрический палец). Для регулировки статического развала колёс в ней стали использоваться специальные прокладки в месте крепления верхнего рычага, вместо эксцентриковых втулок в нижних головках стоек, которые при наличии износа допускали нарушение регулировки в процессе эксплуатации вследствие самопроизвольного перескакивания стопорящих зубьев. В рулевом управлении появилась трёхзвенная рулевая трапеция вместо двухзвенной, обеспечивающая более точную геометрию рулевого привода и сводящая к минимуму изменение схождения колёс при проезде неровностей дорожного покрытия.

Вместо напольных педалей сцепления и тормоза, прорези в полу под которые нередко становились причиной попадания воды в салон, были применены подвесные, в результате чего главный тормозной цилиндр был перенесён под капот, на щит передка (ранее размещался под полом), а привод сцепления стал гидравлическим вместо механического, с главным цилиндром, также установленным на щите передка. Колёса остались теми же, что и на М-402 и М-407, с ободами посадочной размерности 15 дюймов и шинами размерностью 5.60-15 модели М-59 (бескамерные).

Появление новой модели, как обычно, сопровождалось резким подорожанием — ценник на «Москвич-403» был установлен в размере 3400 рублей, вместо 2500 рублей, которые просили за М-407. В результате многие очередники, получив открытку на новый автомобиль, отказались от покупки, и очередь в целом резко продвинулась вперёд.

«Москвич-403» выпускался параллельно как с «Москвичом-407» (до 1963 года), так и с «Москвичом-408» (по лето 1965). В течение 1962 г. было выпущено 280 машин, в 1963 г. - 23 866, в 1964 г. - 66 471, в 1965 - 17 330 (в эти числа входят все модификации: базовая, экспортная, в тропическом исполнении, медицинская и инвалидная).

Модификации 
 Москвич-403 — базовая модель с кузовом седан, выпускалась в 1963—1965 гг.;
 Москвич-403Т — модификация для работы в такси. Оснащалась счётчиком, фонарём зелёного цвета в правом углу ветрового стекла и «шашечками» на передних дверях;
 Москвич-403Э — экспортная модификация, отличалась формой решётки радиатора с угловыми подфарниками, иными молдингами, задними фонарями и «птичкой» над задним номерным знаком;
 Москвич-403Ю — модификация для южного климата;
 Москвич-424 — универсал на базе модели Москвич-423Н с угловатыми рамками задних дверей и идущим вдоль всей крыши цельным водосточным желобком. Заднее сиденье складывалось, образуя грузовой отсек длиной 1473 мм и шириной 1220 мм. При сложенных задних сиденьях универсал мог перевозить 250 кг груза и двух человек, включая водителя. Для запасного колеса под полом предназначалась горизонтальная ниша. Задние рессоры были на 5 мм шире, чем у базового седана. Задняя дверь с погрузочной высотой в 760 мм открывалась на левую сторону. Универсал выпускался в 1963—1965 гг. Кроме базовой версии, выпускались экспортная 424ИЭ и тропическая 424ИЮ. Всего выпущено 5266 экземпляров всех модификаций;
 Москвич-432 — фургон на базе универсала Москвич-424 с перегородкой за передними сиденьями, отделяющей грузовой отсек, цельным бортом, угловатыми подштамповками на месте окон и цельным водосточным желобком вдоль всей крыши. Фургон выпускался в 1963—1965 гг. Кроме базовой версии, выпускались экспортная 432ИЭ и тропическая 432ИЮ. Всего выпущено 11515 экземпляров.

Примечания

Ссылки 
 Москвич 403 — Технические сведения, чертежи
 Новый «Москвич». Реклама «Москвича-403» для Скандинавских стран.

Автомобили «Москвич»
Классические автомобили